Aritomo ist ein männlicher japanischer Vorname.

Bekannte Namensträger 

 Gotō Aritomo (1888–1942), Konteradmiral der japanischen Marine
 Yamagata Aritomo (1838–1922), japanischer Militärführer, Politiker und Nationalheld

Japanischer Personenname
Männlicher Vorname